Кратер Лав () — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского математика Огастеса Эдварда Хафа Лава (1863—1940) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Нехо на западе; кратер Бечварж на северо-западе; кратер Прагер на северо-востоке; кратер Лейн на юго-востоке; кратер Перепёлкин на юге и кратер Д’Арсонваль на юго-западе. На севере от кратера находится цепочка кратеров Грегори. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 90,1 км, глубина 2,8 км.

Кратер Лав имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности, юго-восточная часть вала перекрыта ромбовидным сателлитным кратером Лав H (см. ниже), западная часть вала перекрыта безымянной цепочкой кратеров радиальной по отношению к кратеру Циолковский, который находится на удалении 450 км. Дно чаши кратера относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, особенно в северной части.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Лав G относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-14, Аполлона-17.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны